volkorenbrood
 volkorenmeel
 Volkoren (platenlabel)